Keat ist der Familienname folgender Personen:

 Koo Kien Keat (* 1985), malaysischer Badmintonspieler
 Larissa Keat (* 1989), schweizerisch-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Künstlerin und Performerin
 Nelson Heg Wei Keat (* 1993), malaysischer Badmintonspieler 
 Rebekah Keat (* 1978), australische Triathletin
 Wong Shoon Keat (* um 1958), singapurischer Badmintonspieler

KEAT steht für:

 Pangborn Memorial Airport, ICAO-Code

Siehe auch:
 Keats

Abkürzung